Jauernick steht für:

einen Ortsteil der Gemeinde Hochkirch im Landkreis Bautzen, siehe Jauernick (Hochkirch)
einen Ortsteil der Gemeinde Markersdorf im Landkreis Görlitz, siehe Jauernick-Buschbach und Jauernick (Markersdorf)
den deutschen Namen des Ortes Stary Jaworów in der Gemeinde Jaworzyna Śląska, Niederschlesien, Polen
den deutschen Namen des Ortes Nowy Jaworów in der Gemeinde Jaworzyna Śląska, Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Jauernig
 Jauernik